Der Begriff Sicherheitskarte bezeichnet 

 ein Dokument für die Rettungskräfte siehe Sicherheitskarte (Fahrzeug)
 eine Spezialkarte, in der Sicherheitsmängel durch Automobilclubs vermerkt sind. siehe Sicherheitskarte (Plan)